Европейский маршрут E03 проходит по территории Франции от Шербур-Октевиля до Ла-Рошели.

Маршрут 
Протяжённость маршрута составляет около 459 км.

См. также 

 Список европейских автомобильных маршрутов
 Автомагистрали Франции

Ссылки 

 Карта европейских маршрутов 
 International E-road network 
 European Agreement on Main International Traffic Arteries (AGR) 14 mars 2008 

Европейские маршруты
Дороги Франции